Líšnice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Líšnice (ort i Tjeckien, Pardubice), 
 Líšnice (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen), 
 Líšnice (ort i Tjeckien, Olomouc), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar